Бальре́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 140 км на захід від Діжона, 13 км на північний схід від Невера.

Історія 

1 січня 2017 року Бальре і Уруер було об'єднано в новий муніципалітет Во-д'Амонь.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 94 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 230,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бальре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бальре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ньєвр